Котэ может означать:
 Котэ () — наручи у японских доспехов, а также защитные перчатки в кэндо, кюдо и кюдзюцу.
 Котэ-харамаки — кольчужный поддоспешник, интегрированный с наручами.
 Котэ́ () — грузинское имя, образованное от имени Константин:
 Даушвили, Котэ Давидович (1909—1980) — грузинский актёр.
 Марджанишвили, Котэ (1872—1933) — режиссёр театра и кино.
 Махарадзе, Котэ (1926—2002) — советский спортивный комментатор, актёр и театральный педагог.
 Котэ (ударение обычно: котэ́, реже: ко́тэ) — искажённое слово «кот», получившее распространение в рунет-культуре, см. Коты и Интернет.

См. также 
 Кето и Котэ (значения)